Komaki bezeichnet:

 die japanische Stadt Komaki auf Honshū
 den japanischen Schriftsteller Komaki Ōmi
 (3219) Komaki, den nach Kojiro Komaki benannten Asteroiden

Komaki ist der Familienname folgender Personen:

 Komaki Kojiro (1903–1969), japanischer Astronom
 Masanobu Komaki (* 1992), japanischer Fußballspieler